Peter Gunn puede hacer referencia a:

 A la serie Peter Gunn (serie) o al tema homónimo que formaba parte de su banda sonora original.
 A una de las dos películas:
 Peter Gunn (película de 1989)
 Gunn